Ann Sansom (* ?), une poétesse anglaise
 (Arthur) "Art" (B. Sansom (1920, East Cleveland1991), dessinateur de comique américain
 (Arthur) "Chip" Sansom, dessinateur de comique américain
 Christopher John Sansom (* 1952, Édimbourg), un écrivain britannique de romans de fictions criminelles
 Clive Sansom (1910. East Finchley1981), un poète et dramaturge de Tasmanien origine britannique
 Emma Sansom (1847, Social Circle1900)
 Ernest William Sansom (18901982), un général canadien
 Gareth Sansom (* 1939), artiste australien
 George Bailey Sansom (18831965), un historien britannique
 Harriet Sansom Harris (* 1955, Fort Worth), une actrice américaine
 Henrietta Consuela Sansom, Henrietta Consuela Sansom, comtesse de Quigini Puliga, "Brada" (1847, Paris1938), une femme de lettres et romancière française; Fille d'un riche expatrié britannique, Charles Sansom
 Ian Sansom (* 1966), un écrivain anglais
 Ivan Sansom, paléontologue britannique
 Ken Sansom (19272012), acteur et doubleur de voix américain
 Kenneth "Kenny" (Graham) Sansom (* 1958, Southwark), un footballeur anglais
 Odette Sansom (19121995), un agent franco-britannique du Special Operations Executive
 Peter Sansom (* 1958), un poète anglais
 Philip Sansom (19161999), écrivain et anarchiste britannique
 Ray Sansom (* 1962), politicien américain
 Rosa Olga Sansom (19001989), éducateur, botaniste et écrivain de Nouvelle-Zélande
 William Sansom (19121976), un écrivain anglais

Patronyme anglais